

События 
 20 января — в Мюнхене скончался император Священной Римской империи Карл VII.
 22 апреля — заключён Фюссенский мир, по которому преемник скончавшегося императора Священной Римской империи Карла VII курфюрст Баварии Максимилиан Иосиф отказался от претензий на австрийские владения и императорскую корону.
 11 мая — Битва при Фонтенуа — армия маршала Франции Морица Саксонского разбила австрийскую, английскую и голландскую армии.
 4 июня — король Пруссии Фридрих II разбил австро-саксонскую армию при Гогенфридеберге.
 26 июля — Первый зарегистрированный женский матч по игре в крикет играется около Гилдфорда, графство Суррей, Великобритания, между командами из Hambledon и Bramley.
 19 августа — Якобитское восстание 1745 года было поднято в Шотландии Карлом Эдуардом Стюартом
 13 сентября — императором Священной Римской империи избран муж и соправитель Марии-Терезии Франц Стефан под именем Франца I.
 30 сентября — победа Фридриха II при Зоргау.
 16 ноября — начал свою работу старейший на Урале металлургический завод
 23 ноября — победа Фридриха II при Хеннерсдорфе.
 15 декабря — победа Фридриха II при Кессельдорфе.
 18 декабря — прусская армия вошла в Дрезден.
 25 декабря — сепаратный мир в Дрездене Пруссии с Австрией и Саксонией. Присоединение Силезии к Пруссии в обмен на признание Франца I императором. Фридрих признал Прагматическую санкцию.

Без точных дат 
 Англичане захватили в Канаде крепость Луисбург в устье реки святого Лаврентия.
 1745—1762 — герцог Шлезвиг-Гольштейна Карл-Петер-Ульрих (Пётр III).
 1745—1765 — император Священной Римской империи Франц I Стефан.
 1745—1777 — герцог Баварии Максимилиан III Иосиф.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1745 году
 24 февраля — Фёдор Фёдорович Ушаков (ум. 1817), русский флотоводец, адмирал (1799), командующий Черноморским флотом (1790—1792).
 3 апреля — Денис Иванович Фонвизин (ум. 1792), русский литератор екатерининской эпохи, создатель русской бытовой комедии.
 14 апреля — Николай Петрович Румянцев (ум. 1826), граф, с 1807 по 1814 министр иностранных дел России. Знаменитым его сделала собранная уникальная коллекция книг и рукописей — так называемый Румянцевский музей. На основе его с 1862 года стала действовать публичная библиотека, в 1925 году ей дали имя Ленина.
 17 апреля — Семён Фёдорович Щедрин (ум. 1804), живописец-пейзажист.
 20 апреля — Филипп Пинель (ум. 1826), французский врач, основоположник научной психиатрии во Франции.
 16 сентября — Михаил Илларионович Кутузов (Голенищев-Кутузов), русский полководец, генерал-фельдмаршал
 6 октября — Франциск Смуглевич, польский художник, основоположник литовской школы живописи.
 10 декабря — Томас Холкрофт, английский писатель

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1745 году
 Джонатан Свифт — автор романа «Путешествия Гулливера».

См. также

Примечания